Tre navi e una base della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Collingwood

  – vascello da 80 cannoni varato nel 1841 e radiato nel 1867
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Admiral, varata nel 1882 e radiata nel 1909
  – nave da battaglia tipo dreadnought della classe St Vincent, varata nel 1908 e radiata nel 1922
 HMS Collingwood (base navale) – base navale situata a Fareham in Inghilterra